Illusion 4 - Bolilol Tour – pierwszy album koncertowy zespołu Illusion, wydany w 1996 roku.

Materiał zarejestrowano podczas trasy koncertowej, odbywanej wspólnie z zespołami Flapjack i Dynamind.

Wersja zremasterowana (z utworami dodatkowymi) ukazała się w 2004 roku.

Lista utworów

Twórcy 
 Paweł Herbasch – perkusja
 Tomasz Lipnicki – gitara, śpiew
 Jerzy Rutkowski – gitara
 Jarosław Śmigiel – gitara basowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Albumy Illusion
Albumy koncertowe
Albumy Poltonu
Albumy muzyczne wydane w roku 1996